Кубок Балтики 1999 — 32-й міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 16—21 грудня 1999 року в Москві у рамках Єврохокейтуру.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 

 
Московський міжнародний турнір з хокею
1999 у хокеї з шайбою
Єврохокейтур
1999 у Москві
Грудень 1999
1999 у Росії